Athée (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Athée (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary